Jojogan (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Jojogan (Kejajar), een plaats in het onderdistrict Kejajar, in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java